— указ Тоётоми Хидэёси от 29 августа 1588 года и последовавшая за ним система мероприятий по изъятию оружия у населения, не принадлежащего к самурайскому сословию. Считается началом создания социальной стратификации Японии эпохи Токугава. До этого указа все жители страны имели право носить оружие для самообороны или просто для украшения.

См. также 
 Указ о запрете мечей

Примечания

Ссылки 
 Текст указа на vostlit.info

История Японии
1588 год